El apellido Eyzaguirre, Eizaguirre o Izaguirre es de origen vasco, de significado incierto ("descampado del abeto"; "Lugar expuesto al viento" ), puede referirse a:

 Agustín de Eyzaguirre
 Jaime Eyzaguirre
 José Ignacio Eyzaguirre Portales
 José Ignacio Eyzaguirre Arechavala
 Luis Eyzaguirre
 Nicolás Eyzaguirre
 Ramón Munita Eyzaguirre
 Sebastián Eyzaguirre
 Bryan Eyzaguirre

Referencias